Doon bezeichnet:
 Doon, Kleinstadt im US-Bundesstaat Iowa
 Doon (Fluss), schottischer Fluss
 Doon (Einheit), altes ostindisches Flächenmaß
 Doon, Marke des britischen Autoherstellers Doon Buggies
 Dun, anglisiert Doon, bronze- und eisenzeitliches Fort
 Doon (Ontario), Dorf in Kanada
 The Doon, Hillfort auf der Isle of Arran